Die 1. Division 2004 war die 13. Spielzeit der zweithöchsten russischen Spielklasse im Fußball. Sie begann am 28. März 2004 und endete am 6. November 2004.

Modus 
Die 22 Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Somit bestritt jedes Team 42 Spiele. Die beiden besten Vereine stiegen in die Premjer-Liga 2005 auf, während die letzten fünf in die drittklassige 2. Division abstiegen.

Vor der Saison 
Nachdem Dinamo Sankt Petersburg nach der letzten Spielzeit wegen Schulden absteigen musste, wurde der Ligaplatz dem Sieger der Zone Mitte Dynamo Brjansk zugeteilt. Dadurch rückte der Zweite der Zone Mitte FK Orjol nach und stieg mit den anderen vier Zonensiegern auf.

Teilnehmer 

Die zwei Absteiger aus der Premjer-Liga 2003
 Uralan Elista
 Tschernomorez Noworossijsk

Die 14 Vereine, die in der 1. Division 2003 die Plätze 3, 4 und 6 bis 17 belegten
 Tom Tomsk
 Terek Grosny
 Anschi Machatschkala
 Baltika Kaliningrad
 Metallurg Lipezk
 PFK Sokol Saratow
 SKA-Energija Chabarowsk
 Lokomotive Tschita
 FK Chimki
 Metallurg-Kusbass Nowokusnezk
 Lisma-Mordowija Saransk
 Spartak Naltschik
 Neftechimik Nischnekamsk
 Gasowik-Gazprom Ischewsk

die fünf Zonensieger der 2. Division
 Arsenal Tula
 Dynamo Brjansk
 Dynamo Machatschkala
 Kamas Nabereschnyje Tschelny
 Luch-Energija Wladiwostok

sowie der Zweite der Zone Mitte
 FK Orjol

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Weblinks 
 Saison auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2004
2004